Набойченко — украинская фамилия. Известные носители:
 Набойченко, Евгений Викторович (род. 1970) — туркменский футболист украинского происхождения.
 Набойченко, Пётр Порфирьевич (1925—1944) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.
 Набойченко, Станислав Степанович (1942—2022) — советский и российский учёный-металлург, ректор УГТУ-УПИ (1986—2007).